Трихлорид-фосфид трикадмия — неорганическое соединение
хлора, фосфора и кадмия с формулой CdPCl,
светло-жёлтые кристаллы,
не растворяется в воде.

Получение 
 Нагревание в запаянной толстостенной ампуле смеси  фосфида и хлорида кадмия:

Физические свойства 
Трихлорид-фосфид трикадмия образует светло-жёлтые кристаллы двух модификаций:
 β-CdPCl, моноклинная сингония, параметры ячейки a = 0,699 нм, b = 0,797 нм, c = 0,738 нм, β = 118,1°, существует при температуре ниже 530°С;
 α-CdPCl, гексагональная сингония, параметры ячейки a = 0,763 нм, c = 0,713 нм, существует при температуре выше 530°С, но при быстром охлаждении может быть «заморожена» при комнатной температуре.

Не растворяется в воде.

Литература 
 

кадмия
кадмия